Winnebago County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Winnebago County (Illinois) – okres státu Illinois
 Winnebago County (Iowa) – okres státu Iowa
 Winnebago County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin